

Wydarzenia 

 król Macedonii Filip II Macedoński padł ofiarą zamachu; na tron wstąpił jego syn Aleksander, przyszły Aleksander Wielki
 w Rzymie wybrano pierwszego pretora plebejskiego

Zmarli 
 Arses - król perski, otruty
 Bagoas - morderca Artakserksesa III i Arsesa, otruty
 Filip II, król macedoński, zamordowany